Гаспаре Траверси (; декабрь 1722 или январь/февраль 1723, Неаполь — 1 ноября 1770, Трастевере, Рим) — итальянский художник эпохи рококо. Творчество Г. Травести принадлежит к неаполитанской школе живописи.

Жизнь и творчество 
О жизненном пути Г. Траверси известно крайне мало. Родился в многодетной семье, был старшим из 8 детей Доменико и Маргериты Траверси. Уроки рисования брал в мастерской известного неаполитанского художника Франческо Солимены. В 1742 году в Неаполь приезжал генеральный викарий ордена францисканцев, фра Рафаэлло Росси да Луганьяно, ставший на долгие годы покровителем и постоянным заказчиком Г. Траверси. В 1748 году художник приехал в Рим, в 1752 переселился в этот город окончательно и жил в римском районе Трастевере, за Тибром.

В 1753 году написал серию картин для францисканской общины в Пьяченце, резиденции его давнего покровителя фра Рафаэлло Росси. В 1755 стал гражданином Рима. В 1756 к нему приехала сестра Катарина, и они совместно вели хозяйство — даже после того, как в 1758 Катарина вышла замуж. На следующий год женился и сам художник — на Розе Орланди, и молодые жили в доме родителей невесты.

В 1760 году умер фра Рафаэлло Росси. В том же году у Г. Траверси родился сын Джузеппе, а в 1763 — дочь Маргерита. В 1764 году в Италии был сильнейший голод, особенно пострадала Тоскана, а также — в меньшей степени — Папское государство и Неаполь. Это вызвало сокращение заказов на художественные произведения и отразилось на материальном положении семьи Травести. Тем не менее, в 1769 году живописец принял в свою семью на содержание овдовевшую тёщу с уже взрослыми детьми.

Г. Траверси как художник был почти полностью забыт вскоре после своей смерти в 1770 году и вновь открыт уже в 1920-е годы итальянскими историками искусства. В настоящее время известны около 200 его картин — как правило, религиозного содержания (приблизительно 50 картин), жанровые полотна (около 100), а также портреты (приблизительно 50). Из этих 200 работ 18 подписаны художником, на 10 указана также дата создания. Как великолепный портретист, уже в Риме он приобрёл значительное число приверженцев своего художественного стиля среди высших кругов церковных властей Папского государства.

Литература

Галерея 

Художники Италии
Художники Неаполя
Художники Рима
Художники рококо